Dit is een pagina met diverse statistieken van voetbalclub Heracles Almelo uit het seizoen 2007/2008.

De start van het seizoen 2007/208 viel tegen voor Heracles Almelo, met als gevolg dat trainer Ruud Brood op 24 december werd ontslagen. Hendrie Krüzen nam de werkzaamheden van Brood tijdelijk over. Gert Heerkes werd op 2 januari 2008 uiteindelijk aangesteld als opvolger van Krüzen. Die werd vervolgens weer assistent.

Onder leiding van Heerkes, en de komst van Gonzalo Garcia Garcia en Robbert Schilder, speelde Heracles Almelo zich op de laatste speeldag alsnog veilig. Op 27 januari behaalde de club op bezoek bij VVV-Venlo (0-5) de eerste uitoverwinning sinds 8 april 2006, toen de ploeg in Noord-Brabant met 2-0 won van RKC Waalwijk door treffers van Kwame Quansah en Gertjan Tamerus.

Hoogtepunt van het seizoen was het bereiken van de halve finale in het KNVB-bekertoernooi, voor het eerst in de clubhistorie. De halve eindstrijd werd bereikt ten koste van eerstedivisionisten Stormvogels Telstar, FC Omniworld, FC Den Bosch en HFC Haarlem. Nadat ook na verlenging de gelijke stand nog altijd op het bord stond (2-2) moesten strafschoppen uitsluitsel. Alleen Srdjan Lakic miste, waardoor Roda JC zich plaatste voor de finale in stadion De Kuip in Rotterdam.

Oefenwedstrijden

Eredivisie

Eindstand

Statistieken

KNVB-beker

Statistieken

Zie ook
 Heracles Almelo
 Eredivisie 2007/08

Voetnoten 

 2007/08
Heracles Almelo